Der Name Muraz steht für:
eine Ortschaft in der Gemeinde Collombey-Muraz, Kanton Wallis, Schweiz
das Quartier Muraz in der Stadt Sierre, Kanton Wallis, Schweiz

Siehe auch: La Muraz für die Gemeinde in der Haute-Savoie sowie Sion für den Weiler La Muraz nordwestlich oberhalb dieser Stadt.